Бејсајд има више значења:
 Бејсајд (Вирџинија)
 Бејсајд (Тексас)
 Бејсајд (Висконсин)